Hines peut désigner :

Patronyme

 Cheryl Hines (née en 1965), actrice et productrice américaine ;
 Douglas Hines (1923-2006), monteur américain ;
 Earl Hines (1903-1983), pianiste et chef d'orchestre américain ;
 Gregory Hines (1946-2003), acteur et danseur de claquettes américain ;
 Jim Hines (né en 1946), athlète américain ;
 Johnny Hines, (1895-1970), acteur américain ;
 Kyle Hines (né en 1986), basketteur américain ;
 Margie Hines (?), actrice américaine ;
 Myisha Hines-Allen (1996-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Nathan Hines (né en 1976), joueur écossais de rugby à XV ;
 Robert Hines, astronaute américain ;
 Robert Hines, boxeur américain ;
 William Hines (1916-2005), journaliste américain.

Toponyme
 Hines, localité de l'Illinois ;
 Hines, ville de l'Oregon ;
 Hines Township, localité du Minnesota.

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais